Schaller:
 Schaller (Iowa)

Nazwisko 
 Hans Martin Schaller
 Johanna Schaller
 Marian Karol Schaller